Пи́ерис японский () — вид красивоцветущих кустарников из рода Пиерис семейства . Пиерис японский — популярное декоративное садовое растение.

Ядовитое растение, содержащее токсичный гликозид андромедотоксин.

Распространение 
Ареал вида охватывает Восточный Китай, Японию и Тайвань.

Биологическое описание 
Пиерис японский — изящный медленно растущий кустарник, вырастающий в природе до 3,5 м; в культуре, в зависимости от сорта, имеет высоту от 0,5 до 2 м.

Листья овальные или ланцетовидные, блестящие, длиной до 10 см; взрослые листья зелёные, в молодом возрасте — медно-красные, розовые или белые. Цветки белые, колокольчатые, у культиваров бывают и другой окраски. Цветение обильное; время цветения — март-апрель. Плод — деревянистая пятичленная коробочка.

Культивирование 
Пиерис японский во время цветения не так эффектен, как пиерис красивый, но более морозостоек (выдерживает морозы до минус 30 °C), а потому именно этот вид в наибольшей степени подходит для выращивания в условиях средней полосы России. Для защиты от морозов и весеннего солнца растения с наступлением заморозков можно укрыть лёгким нетканым материалом.

Описание сортов пиериса японского см. в разделе «Сорта» статьи Пиерис.

Низкорослые сорта пиериса японского пригодны для выращивания в закрытых помещениях (см. раздел «Пиерис как комнатное растение» статьи Пиерис).

Таксономия 
В синонимику вида входят следующие названия:
 
 
 
 
 
 
 
 . Единого мнения относительно пиериса Коидзуми нет: обычно этот таксон рассматривают как подвид пиериса японского — , — но некоторые авторы признают его и как самостоятельный вид.
 
 
 , nom. inval.
 , nom. inval.
 
 , nom. inval.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Pieris japonica в разделе «Флора Китая» сайта eFloras 

Вересковые
Декоративные кустарники
Флора Восточной Азии
Ядовитые растения
Растения, впервые описанные в 14-м издании книги Systema Vegetabilium